Luke Cage – postać komiksowa wydawnictwa Marvel Comics
 Luke Cage – amerykański serial science-fiction
 Luke Cage – Luke Cage sezon 1
 Luke Cage – Luke Cage sezon 2